UB2 oder UB 2 steht für:
 UB2, britischer Postcode-Distrikt für die Post town SOUTHALL (West-London)
 SM UB 2, deutsches U-Boot

UB2